Utazás a Föld középpontja felé, Jules Verne regénye (1864)
 Utazás a Föld középpontja felé, 1959-es amerikai film
 Utazás a Föld középpontja felé, 1989-es amerikai film
 Utazás a Föld középpontja felé, 1999-es amerikai minisorozat
 Utazás a Föld középpontja felé, 2007-es brit dokumentumfilm-sorozat
 Utazás a Föld középpontja felé, Eric Brevig 2008-ban bemutatott filmje

Hasonló címen 
 Utazás a Föld középpontjába, 2008-as amerikai akciófilm
 Utazás a Föld középpontjába, 2008-as amerikai–kanadai kalandfilm
 Utazás a Föld középpontjába, 2012-es tévéfilm